Ла-Бом () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 145 км на північ від Марселя, 35 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 77 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 140,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Бом на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Бом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи